Серге́й Никола́евич Аза́ров:
 Азаров, Сергей Николаевич (1868—?) — Георгиевский кавалер.
 Азаров, Сергей Николаевич (род. 1983) — белорусский шахматист.